Le lac du Verney est un lac situé dans le haut vallon de La Thuile, en Vallée d'Aoste (Italie).
 Le lac du Verney est un lac de barrage en Isère (région Auvergne-Rhône-Alpes, France).